Dit is een lijst van planetoïden 117001-117100 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 117001 - || 2004 HX55 || 24 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117002 - || 2004 HY59 || 23 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117003 - || 2004 HZ59 || 23 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117004 - || 2004 HG60 || 25 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117005 - || 2004 HU60 || 25 april 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 117006 - || 2004 HD61 || 25 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117007 - || 2004 HE61 || 25 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117008 - || 2004 HS62 || 26 april 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117009 - || 2004 HX63 || 16 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117010 - || 2004 JG1 || 10 mei 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117011 - || 2004 JZ2 || 9 mei 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117012 - || 2004 JZ4 || 11 mei 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117013 - || 2004 JA5 || 12 mei 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117014 - || 2004 JG5 || 8 mei 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117015 - || 2004 JR6 || 10 mei 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117016 - || 2004 JH8 || 12 mei 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117017 - || 2004 JN8 || 12 mei 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117018 - || 2004 JB9 || 13 mei 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117019 - || 2004 JB10 || 9 mei 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| (117020) Janeconlin || 2004 JC10 || 10 mei 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117021 - || 2004 JH10 || 10 mei 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117022 - || 2004 JX10 || 12 mei 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117023 - || 2004 JY10 || 12 mei 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117024 - || 2004 JF11 || 12 mei 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117025 - || 2004 JH11 || 12 mei 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117026 - || 2004 JN12 || 13 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117027 - || 2004 JS12 || 13 mei 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117028 - || 2004 JW12 || 13 mei 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117029 - || 2004 JG15 || 10 mei 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117030 - || 2004 JJ15 || 10 mei 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117031 - || 2004 JK17 || 12 mei 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| (117032) Davidlane || 2004 JN20 || 14 mei 2004 || Jarnac || Jarnac
|-
| 117033 - || 2004 JP21 || 9 mei 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117034 - || 2004 JH23 || 13 mei 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117035 - || 2004 JR23 || 13 mei 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117036 - || 2004 JK24 || 15 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117037 - || 2004 JO24 || 15 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117038 - || 2004 JS24 || 15 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117039 - || 2004 JW24 || 15 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117040 - || 2004 JV25 || 15 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117041 - || 2004 JX25 || 15 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117042 - || 2004 JF26 || 15 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117043 - || 2004 JL26 || 15 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117044 - || 2004 JX27 || 15 mei 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 117045 - || 2004 JD30 || 15 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117046 - || 2004 JL31 || 15 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117047 - || 2004 JU31 || 14 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117048 - || 2004 JT32 || 15 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117049 - || 2004 JM33 || 15 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117050 - || 2004 JR34 || 15 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117051 - || 2004 JT37 || 14 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117052 - || 2004 JA42 || 15 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117053 - || 2004 JJ43 || 15 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117054 - || 2004 JD44 || 12 mei 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117055 - || 2004 JT44 || 15 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117056 - || 2004 JJ46 || 13 mei 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117057 - || 2004 KN || 16 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117058 - || 2004 KW || 17 mei 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117059 - || 2004 KP1 || 18 mei 2004 || Nashville || R. Clingan
|-
| 117060 - || 2004 KD3 || 16 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117061 - || 2004 KS3 || 16 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117062 - || 2004 KT3 || 16 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117063 - || 2004 KS4 || 18 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117064 - || 2004 KM5 || 16 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117065 - || 2004 KD9 || 18 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117066 - || 2004 KR9 || 19 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117067 - || 2004 KS10 || 17 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117068 - || 2004 KP12 || 22 mei 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117069 - || 2004 KV12 || 17 mei 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 117070 - || 2004 KE13 || 18 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117071 - || 2004 KO13 || 19 mei 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 117072 - || 2004 KU13 || 22 mei 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117073 - || 2004 KP14 || 23 mei 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117074 - || 2004 KS14 || 23 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117075 - || 2004 KP15 || 24 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117076 - || 2004 KM17 || 19 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117077 - || 2004 LU2 || 5 juni 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117078 - || 2004 LC3 || 6 juni 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117079 - || 2004 LO3 || 11 juni 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117080 - || 2004 LE9 || 13 juni 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117081 - || 2004 LB11 || 10 juni 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 117082 - || 2004 LK11 || 11 juni 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117083 - || 2004 LN16 || 12 juni 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117084 - || 2004 LD17 || 14 juni 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117085 - || 2004 LS17 || 14 juni 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (117086) Lóczy || 2004 LZ23 || 8 juni 2004 || Piszkéstető || K. Sárneczky, G. Szabó
|-
| 117087 - || 2004 LP27 || 13 juni 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117088 - || 2004 LG30 || 13 juni 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117089 - || 2004 LK31 || 12 juni 2004 || Catalina || CSS
|-
| 117090 - || 2004 MF4 || 16 juni 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117091 - || 2004 NU6 || 11 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117092 - || 2004 NB7 || 11 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (117093) Umbria || 2004 NE9 || 12 juli 2004 || Vallemare di Borbona || V. S. Casulli
|-
| 117094 - || 2004 NN15 || 11 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117095 - || 2004 NS17 || 12 juli 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 117096 - || 2004 NA22 || 15 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117097 - || 2004 NJ22 || 11 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117098 - || 2004 NF25 || 15 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117099 - || 2004 NB27 || 11 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 117100 - || 2004 NL30 || 14 juli 2004 || Siding Spring || SSS|}

Planetoïdenlijsten